Наде́жда Леони́довна Ильина́:
 Ильина, Надежда Леонидовна (1949—2013) — советская легкоатлетка.
 Ильина, Надежда Леонидовна (род. 1987) — российский художник.